Да́рья Алексе́евна Мака́рова (; урождённая — Макси́м Алексе́евич Матве́ев), более известная как Да́ша Коре́йка, — российская стримерша и блогерша. Первую известность получила как тиктокер с женским образом фрика. Новая волна популярности была связана с ведением треш-стримов на Twitch, а после — с признанием трансгендерности и переходом в транс-женщину.

Биография 
Максим Алексеевич Матвеев родился 18 января 2001 года (или 2002) в селе в Тамбовской или Воронежской области. Окончил 9 классов школы и вместе с братом Романом уехал в Тамбов, чтобы поступить в Тамбовский техникум железнодорожного транспорта.

В 2020 году начал вести TikTok с женским фрик-образом, называя себя Дашей Карейкой (намеренно искажая слово «корейка») и «Иконой БТС». Благодаря этому приобрёл первую известность. Уже тогда он идентифицировал себя женщиной и сразу подвергся аутингу со стороны своего брата. В техникуме не приняли гендерную идентичность девушки, впоследствии она вынужденно перешла в другой колледж. Там о её деятельности уже знали и приняли холодно, однако, несмотря на это, она всё-таки окончила учебное заведение. Затем Дарья переехала в Москву, но из-за нехватки денег ей пришлось вернуться обратно в Тамбов. Там она начала вести стримы на «Твиче», и благодаря уже имевшейся аудитории на других платформах её стримы стали собирать первые тысячи зрителей, и этого хватило, чтобы заработать на вторую попытку переезда в столицу.

В конце 2021 года Дарья начала подготовку к трансгендерному переходу. Она ходила к психиатру, сдала все анализы, после чего ей поставили диагноз F64.0 — расстройство половой идентификации, тем самым её трансгендерность была подтверждена документально. Позже девушка сменила данные и пол в паспорте, а также прошла несколько операций, в ходе которых ей удалили кадык, провели феминизацию лица, сделали грудь и удалили половой член. Помимо этого, процесс трансформации вёлся в прямом эфире.

Литература

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Твичеры
Блогеры по алфавиту
Блогеры России